Пономарево и Пономарёво — топонимы в России:
 Пономарево — село, Усть-Калманский район, Алтайский край;
 Пономарево — деревня в Каргопольском районе Архангельской области;
 Пономарёво — деревня в Вязниковском районе Владимирской области;
 Пономарево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области;
 Пономарево — деревня, Жигаловский район, Иркутская область;
 Пономарёво — деревня, Вохомский район, Костромская область;
 Пономарёво — деревня, Октябрьский район, Костромская область;
 Пономарево — посёлок при станции, Манский район, Красноярский край;
 Пономарёво — деревня, Лодейнопольский район, Ленинградская область;
 Пономарево — деревня, Измалковский район, Липецкая область;
 Пономарево — деревня, Городецкий район, Нижегородская область;
 Пономарёво — деревня в Пестовском районе Новгородской области;
 Пономарево — деревня в Холмском районе Новгородской области;
 Пономарево — деревня в Сандовском районе Тверской области 
 Пономарево — деревня в Максатихинском районе Тверской области
 Пономарёво — деревня, Бежаницкий район, Псковская область;
 Пономарёво — деревня, Невельский район, Псковская область;
 Пономарево — деревня, Псковский район, Псковская область;
 Пономарево — село, Ярославский район, Ярославская область, входит в состав Кузнечихинского сельского поселения;
 Пономарево — деревня, Ярославский район, Ярославская область, входит в состав Курбского сельского поселения;
 Пономарёво — железнодорожная станция Тульского отделения Московской железной дороги;
 Пономарево — железнодорожная станция, Красноярская железная дорога;
 Пономарево — прежнее название железнодорожной станции Дёсс на БАМе.